Karl (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Karl (voornaam), een jongensnaam
Opel Karl, voertuig van Groupe PSA.